Gigolette – film del 1921 in quattro parti diretto da Henri Pouctal
Gigolette – film del 1935 diretto da Charles Lamont
Gigolette – film del 1937 diretto da Yvan Noé
Gigolette – brano musicale di Gino Latilla